

Patronyme 

Bert Hargrave (1917-1996), politicien américain
Bob Hargrave (né en 1920), footballeur américain
Bubbles Hargrave (1892-1969), joueur de baseball américain
Christopher Hargrave (né en 1951), joueur de cricket australien
David A. Hargrave (1946-1986), concepteur de jeux américain
Edward Hargraves (1816-1891), prospecteur anglais
Francis Hargrave (c.1741-1821), abolitionniste anglais
G. S. Hargrave (né en 1950), écrivain américain
Joe Hargrave, homme politique provincial canadien
John Hargrave (White Fox) (1894-1982), figure du scoutisme britannique
John Hargrave (juriste) (1815-1885), politicien et juriste australien
Joseph James Hargrave (1841-1894), journaliste et auteur canadien
Lawrence Hargrave (1850-1915), pionnier de l'aviation australien 
Letitia MacTavish Hargrave (1813-1854), écrivain écossais
Margaret Packham Hargrave (née en 1941), écrivaine australienne
Orin Hargraves (né en 1953), lexicographe américain
Pinky Hargrave (1896-1942), joueur de baseball américain
Richard Hargrave (1817-1905), politicien australien
Robert B. Hargraves (1928-2003), géologue américain
Rudolph Hargrave (né en 1923), juriste américain
William Hargrave (mort en 1751), gouverneur de Gibraltar

Toponyme

Hargrave, village du Suffolk
Hargrave, village du Northamptonshire
Hargrave, village du Cheshire

Hargrave, localité du Manitoba

Autres
11777 Hargrave, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes
Hargrave Military Academy de Chatham en Virginie

Voir aussi

Patronyme anglais